Tyniec ist Namensbestandteil von

 Abtei Tyniec, Kloster in Krakau in Polen
 Tyniec (Krakau), Stadtteil von Krakau
 Tyniec (Oksa), polnischer Ort in der Gmina Oksa

Siehe auch:
 Týnec
 Tinz